La vie est belle (bedrijf), Belgische voedingsproducent

 Muziek
 La Vie est Belle (MC Solaar), lied uit 2006 van MC Solaar op het album 'Mach 6'
 La vie est belle (Keen'V), album uit 2012 van de Franse artiest Keen'V
 La vie est belle (Christophe Willem), lied uit 2014 van de Franse zanger Christophe Willem
 La vie est belle (Indochine), nummer uit 2017 van de Franse rockband Indochine

Films
 La Vie est Belle (film uit 1956), een Franse film van Roger Pierre
 La Vie est Belle (film uit 1987), een Zaïrese (Kongolese) film met de Kongolese zanger Papa Wemba

Zie ook 
 La vita è bella, doorverwijspagina